

H

Einzelnachweise